Anhangueridae — викопна родина птерозаврів. Найширша клада, що включає Anhanguera blittersdorffi, Coloborhynchus clavirostris і Tropeognathus mesembrinus.

Опис 

Характеризуються відчутним видовженням передніх зубів і такою комбінацією рис: основна частина дорсальної сторони черепа впала, передщелепний гребінь цілком розташовано на передній частині черепа; лезовидний, заокруглений передщелепний гребінь; наявність орбітального відростка сльозової кістки; широка основа сльозового відростка виличної кістки; нижньощелепний гребінь; першу пару верхніх альвеол розташовано майже чи цілком над рівнем другої пари (натомість її лиш злегка припіднято в Cimolopterus і Hamipteridae.

Anhanguerinae вирізняються серед інших членів групи за однією ознакою: великий четвертий передщелепний зуб, більший за 5 і 6.

Coloborhynchinae мають такі діагностичні характеристики: рострум, що має пласку поверхню спереду; дельтовидна грань висока; переднє розширення передщелепної кістки прямокутне (в плані); прямий кут (якщо дивитися збоку) між загнутою частиною піднебіння і рештою його поверхні; зуби пари 3 верхньої щелепи вдвічі більші за зуби пари 4.

Tropeognathinae - базальна гілка в родині, а Coloborhynchinae і Anhanguerinae - сестринські таксони, вказівка на чий зв‘язок - зміщення верхніх зубів пари 5 до внутрішньої сторони щелепи. Tropeognathinae мають такі синапоморфії: гребінь на передщелепній кістці сягає кінчика роструму; латеральне розширення передщелепної незначне (<130% подальшої ширини); порівняно короткі зуби.

Розмір 

Це були доволі крупні птерозаври. Розмах крил нерідко складав близько 5 м (наприклад, в Anhanguera), відомо також і крупніших представників (зокрема, Coloborhynchus cf capito ~7 м, Tropeognathus mesembrinus ~8 м).

Систематика 

З кінця 20 до початку 21 століття на рахунок валідності родини загальної згоди між дослідниками не було: одні вважали Anhangueridae молодшим синонімом Ornithocheiridae, інші - валідною й доволі різноманітною кладою, до якої відносили більшість таксонів інакше асоційованих із орнітохейридами. Впродовж 2010 Anhangueridae переважно визнавали окремою групою. Однак, на рахунок їх складу ще велися дебати; так, Rodrigues і Kellner (2013) вважали Ornithocheirus єдиним несумнівним членом Ornithocheiridae, проте в деяких пізніших роботах до цієї клади відносили переважну частину спірних родів. Тим не менше, на кінець 2010-х і початок 2020-х більшість визнавали рішення Rodrigues і Kellner (2013), не відносячи до неї жодного виду крім Ornithocheirus simus, і значну частину інших «орнітохейрид» переводячи до Anhangueridae чи Targaryendraconia.

Кладограма Jacobs et al. (2019):

Кладограма Holgado і Pêgas (2020):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea